Název Holičky může znamenat:
 Holičky (Třeboň), část města Třeboň v okrese Jindřichův Hradec
 Holičky (Morašice), část obce Morašice v okrese Chrudim
 Holičky (Ralsko) – zaniklá ves v katastrálním území Náhlov města Ralsko v okrese Česká Lípa
 úsloví nechat někoho na holičkách
 množné číslo od holička

Externí odkazy